|}

Weblinks

Einzelnachweise 

 Weststadt
Weststadt (Bonn)
Bonn, Weststadt